Мальтийская Премьер-лига 1980/1981 () — 66-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1980/1981
Мальта
Мальта
1980 год на Мальте
1981 год на Мальте